O  JS5  é o primeiro modelo da Ligier da temporada de  da Fórmula 1. Condutor: Jacques Laffite.

Resultados 
(legenda) (em negrito indica pole position)

Carros de Fórmula 1 da Ligier